Kalašnikov ima več pomenov:
 Kalašnikov (priimek)
 jurišna puška AK-47 (glej tudi družino Avtomata Kalašnikova)